Opel GT kan henvise til to forskellige bilmodeller fra Opel:
 Opel GT (1968) bygget mellem 1968 og 1973
 Opel GT (2006) bygget mellem 2006 og 2009